Елдорејдо има више значења:
 Елдорејдо (Илиноис)
 Елдорејдо (Тексас)
 Елдорејдо (Мериленд)
 Елдорејдо (Оклахома)
 Елдорејдо (Охајо)